Le Conseil des commissaires du peuple, ou Sovnarkom (1917 – 1946), en URSS à partir de la Révolution d’Octobre.
 Le Conseil des commissaires du peuple (1918 – 1919), durant la Révolution allemande.